Исла дел Амор има више значења:

 Исла дел Амор, Пунтиља Сур (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Исла дел Амор (Алварадо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику